146 км (ранее Копытцево) — остановочный пункт (платформа) Московской железной дороги в Дзержинском районе Калужской области.

Описание 
Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. Находится на электрифицированном одно-двухпутном участке Полотняный Завод — Муратовка. На о.п. 146 км два транзитных пути и один тупиковый. На восток по дороге выход к Киевскому шоссе (М3 «Украина») и далее к СНТ.

Пассажирское движение 
На платформе 146 км имеют остановку все пригородные поезда (рельсовые автобусы), следующие в направлении Калуги-1 и Говардово.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Калужской области

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Платформа 146 км в Тарифном руководстве № 4
 Расписание движения пригородных поездов на сайте агрегатора tutu.ru

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Дзержинского района Калужской области